

Geografia
 Elide (Ἦλις) – regione storica dell'antica Grecia
 Elide – unità periferica della Grecia Occidentale
 Diocesi di Elide – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica

Onomastica
 Elide – nome proprio di persona italiano femminile